Fortell ist der Name von

 Albert Fortell (* 1952, eigentlicher Familienname Fortelni), österreichischer Schauspieler und Autor
 Bert Fortell (1924–1996), österreichischer Schauspieler; Vater von Albert Fortell